Brian Sørensen er navnet på flere personer:

 Brian Sørensen (træner) træner for Fortuna Hjørring
 Brian Sørensen, grundlægger af Cult